Макларън-Мерцедес () е отбор от Формула 1. Основан е през 1963 година от Брус Макларън (1937 – 1970). Осем пъти е печелил световния шампионат при конструкторите във Формула 1, а негови пилоти 12 пъти са ставали шампиони. Болиди, конструирани от Макларън, са печелили още Индианаполис 500, Канадско-американската челъндж къп и „24-те часа на Льо Ман“. Към декември 2021 г. собственик и изпълнителен директор на отбора е Зак Браун, а пилоти са Даниел Рикардо и Ландо Норис. 

Макларън е един от най-успешните отбори в историята на Формула 1, има 156 победи, 12 титли при пилотите и 8 при конструкторите.

Брус Макларън, създателят на тима, носи първата победа за отбора в ГП на Белгия 1968, но най-големият им успех е в Кан-Ам сериите, където са недостижими през периода от 1967 до 1971. Следват и победи в Индианаполис 500 от Марк Донихю през 1972 и Джони Ръдърфорд през 1974 и 1976.

След смъртта на Брус Макларън при катастрофа през 1971, Теди Мейър заема мястото му като директор на отбора. През този период тимът печели конструкторската титла и при пилотите, благодарение на Емерсон Фитипалди през 1974 и Джеймс Хънт през 1976.

От 1974 започва сътрудничеството им с „Филип Морис“ (Марлборо), което продължава до 1996 година.

През 1981 Макларън се сливат с отбора на Рон Денис Проджект 4 след неуспешния 1980 сезон. Това се оказа добър ход, като те печелят първата ГП, след като Джеймс Хънт за последно финишира първи с Макларън в ГП на Япония през 1977. Благодарение на MP4 тимът отново се върна в челото на колоната заедно с отборите на Брабам, Рено, Ферари, Лотус и Уилямс. Макларън също така се преместват от Колнбрук в новата им база в Уокинг.

От началото на 2021 г., отборът използва задвижващи системи на Мерцедес.

Статистика

Световни шампиони при пилотите

Световни шампиони при конструкторите

Пилоти, участвали за Макларън

Двигатели, доставяни за Макларън

Гуми, доставяни за Макларън

Победи на Макларън във Формула 1

Сезони

Вижте също 
 Формула 1
 Пилоти от Формула 1
 Конструктори от Формула 1

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт
 Страница във f1db 

Конструктори от Формула 1
Мерцедес-Бенц
Автомобилен спорт във Великобритания